El término Lights —en español: Luces— puede hacer referencia a:

Música 
 Lights, cantante canadiense;
 Lights, álbum de Globe;
 Lights, álbum de Ellie Goulding;
 Lights, canción de Ellie Goulding.